Olaszország
Santa Maria dei Miracoli, templom Nápolyban
Santa Maria dei Miracoli, templom Raguzában
Santa Maria dei Miracoli, templom Velence Cannaregio negyedében
Santa Maria dei Miracoli-templom, templom Róma történelmi központjában